Georges Hubert peut désigner :
 Georges Hubert (1859-1940), un homme politique libéral belge ;
 Georges Hubert (1906-1983), un acteur français spécialisé dans le doublage de films.